Чемпионат Нидерландов по футболу 1897/98 () — 10-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие двенадцать команд из 9 городов, разбитые на две группы — Восточную и Западную.

Победителем западной группы стал клуб РАП из Амстердама, а сильнейшей командой востока стал «Витесс» из Арнема. Победитель сезона определился в финальном матче, по итогам которого клуб РАП в четвёртый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат

Турнирная таблица

Запад

Восток

Результаты матчей

Запад

Восток

Финал чемпионата

Источники

Ссылки 
 Сезон 1897/98 на сайте eu-football.info 

Футбол в Европе в 1897 году
Футбол в Европе в 1898 году
1897 год в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1898 году